Aardrijkskunde
 Godfrey (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois

Personen met de achternaam Godfrey
 Brian Godfrey, Welsh voetballer

Voornaam
 Godfrey (voornaam), een Engelstalige variant van de jongensnaam Godfried
 Godfrey (komiek), artiestennaam van de Amerikaanse komiek en acteur Godfrey Danchimah